L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sebastian Korda, du Biélorusse Ilya Ivashka, de l'Espagnol Pablo Andújar et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Gilles Simon, Ričardas Berankis, Federico Coria et Mikael Ymer.

Lauréats 
Le Russe Aslan Karatsev remporte le tournoi en battant en finale Marin Čilić. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison.

En double, Harri Heliövaara et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tomislav Brkić et Nikola Čačić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Moscou
Sport en Russie en 2021
Tennis en octobre 2021